SNS может означать:

 Spallation Neutron Source — ускорительный комплекс, источник нейтронов в Национальной лаборатории Ок-Ридж, США.
 Salomon Nordic System — система креплений беговых лыж, разработана французской фирмой SALOMON.
Social Network Service — социальная сеть.

См. также 
 СНС